Cette page contient les pages d'homonymie de foret, forêt et forêts.

Une forêt est une étendue boisée.

Forme forêt ou foret (au singulier)

Nom 
Foret ou forêt peut aussi désigner :
 foret, un outil qui sert à faire des trous, le plus souvent avec une perceuse ;
 forêt, en mathématiques, un graphe non orienté acyclique (chaque composante connexe de la forêt est un arbre).

Toponyme 

 Forêt, une section de la commune belge de Trooz ;
 Forêt, un cours d'eau coulant dans l'Allier, affluent du canal de Berry ;
 Forêt, un cours d'eau coulant dans l'Allier, affluent du Loddes.

Patronyme 

 Jade Lagardère (1990-), née Foret, mannequin belge ;
 Cassandra Foret (1998-), sœur de Jade, mannequin belge ;
 Jean-Philippe Forêt (1968-2022), footballeur et entraîneur français ;
 Philippe Forêt (1957-), sinologue français établi en Suisse.

Autres 
 Forêt, un tableau de Paul Cézanne réalisé entre 1902 et 1904 ;
 Forêt en France ;
 Forêt de Notre-Dame, le surnom de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris ;
 Forêt de colonnes, en architecture, une expression employée dans le cas, par exemple, d'une salle hypostyle soutenue par de nombreuses colonnes qui font penser à une forêt

Forme forêts (au pluriel) 
Forêts peut désigner :
 Forêts, un ancien département français dont le territoire est actuellement situé en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en Rhénanie-Palatinat ;
 Forêts, une pièce de théâtre crée en mars 2006 par Wajdi Mouawad.

Références